Чертаново — многозначный термин.

Топоним

Костромская область 
 Чертаново — деревня в Галичском районе.

Москва 
 Чертаново — исчезнувшая деревня, вошедшая в состав Москвы,
 Чертаново — одноимённая местность на юге Москвы, включающая три района Москвы.
 Чертаново Северное — район Москвы.
 Северное Чертаново — микрорайон в составе района Чертаново Северное.
 Чертаново Центральное — район Москвы.
 Чертаново Южное — район Москвы.
 Чертаново — железнодорожная станция Павелецкого направления Московской железной дороги.

Московская область 
 Чертаново — деревня в Волоколамском районе.
 Чертаново — исчезнувшее село, вошедшее в состав города Можайска

Спорт 
 «Чертаново» — московская детско-юношеская футбольная школа.
 «Чертаново» — московский футбольный клуб.
 «Чертаново» — московский мини-футбольный клуб.
 «Чертаново» — московский женский футбольный клуб.
 «Русь-Чертаново» — московский женский футбольный клуб.
 «Чертаново» — московский женский мини-футбольный клуб.

См. также 
 Осень, Чертаново…